Hou est un nom qui peut désigner :
 Hou, le verbe créateur dans la mythologie égyptienne ;
 Hou, un appellatif toponymique normand ;
 Hou, un astérisme de l'astronomie chinoise.

 Hou Yifan (1994-), une joueuse d'échecs chinoise, grand maître international féminine ;
 Hou Xuan, un officier sous Han Sui, qui accompagna Han Sui dans sa rébellion contre Cao Cao  ;
 Hou Cheng, un officier de cavalerie sous Lu Bu, qui assista Zang Ba dans la défense de Puyang contre Cao Cao ;
 Hou Yake, un coureur cycliste chinois.

HOU est un sigle qui peut désigner :
 Hands on universe, un projet éducatif en astronomie.

Voir aussi 
 Hou la la, une ancienne émission de télévision musicale luxembourgeoise créée par Georges Lang
 Hou quan, un art martial chinois dit d'imitation animalière